100 meter rygsvømning for kvinder under sommer-OL 2012 vil finde sted 29.og 30. juli i London Aquatics Centre.

Program

Resultater

Indledende heat

Semifinaler

Semifinale 1

Semifinale 2

Finale

Referencer 

100m rygsvømning kvinder
Svømning for kvinder